Condor může být:

letadla
 Antonov An-124 Ruslan – nákladní letadlo (v kódu NATO: Condor)
 Focke-Wulf Fw 200 „Condor“ – německý dálkový dopravní a bombardovací letoun
 Rolls-Royce Condor – letecký motor vyvíjený od roku 1918

další významy
 Condor – obchodní značka německé letecké společnosti Condor Flugdienst GmbH
 Legie Condor – jednotka německého válečného letectva a armády ve španělské občanské válce
 Operace Kondor – kampaň politického útlaku prováděná tajnými službami pravicových diktatur v Jižní Americe z

Externí odkazy